Il termine Las Piedras è un toponimo spagnolo che letteralmente significa "le pietre" o "le rocce" e può riferirsi a:

Località 
Las Piedras (Costa Rica) – città della Costa Rica.
Las Piedras (Messico) – città del Messico.
Las Piedras (Porto Rico) – città di Porto Rico.
Las Piedras (Artigas) – città uruguaiana nel dipartimento di Artigas.
Las Piedras (Canelones) – città uruguaiana nel dipartimento di Canelones.
Las Piedras (Venezuela) – città del Venezuela.

Fiumi 
Rio de las Piedras – fiume del Perù.

Pagine correlate 
Piedras